Вильгельм Франкен (; , Шильдеше, Билефельд — , Киль) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга (1 января 1945 года).

Биография 
1 июня 1936 года поступил на службу в ВМФ кадетом. 1 июля 1936 года произведен в фенрихи, 1 апреля 1938 года — в лейтенанты. Служил артиллерийским офицером Дунайской флотилии, а затем на линейном корабле «Шарнхорст».

Вторая мировая война 
В октябре 1940 года переведен в подводный флот. В качестве 1-го вахтенного офицера совершил 3 похода на U-331, которой командовал Ганс-Дитрих фон Тизенхаузен, в том числе участвовал в атаке на британский линейный корабль Barham.

С 17 марта 1942 года командир U-565, на которой совершил 11 походов (проведя в море в общей сложности 274 суток). Совершил 6 походов в Средиземное море, где в том числе потопил британский эсминец «Партридж» (водоизмещением 1540 тонн).

30 апреля 1943 года награждён Рыцарским крестом Железного креста.

7 октября 1943 года переведен в командование подводного флота.

Всего за время военных действий Франкен потопил 4 судна общим водоизмещением 12 887 брт.

Погиб во время пожара на борту приспособленного под общежитие корабля «Дар-эр-Салаам».

Примечания

Ссылки 
Wilhelm Franken на uboat.net

Подводники кригсмарине